Richard Wood peut désigner :
 Richard Wood (1920-2002), homme politique britannique ;
 Richard Wood (1985-), footballeur britannique.